Ла́вров () — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0722883201. Население по переписи 2001 года составляет 1164 человека. Почтовый индекс — 45663. Телефонный код — 332. Занимает площадь 80,055 км².

Адрес местного совета 
45663, Волынская область, Луцкий район, с.Лавров, ул.Шкильна, 29

Ссылки 
 Лавров на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Луцкого района